

Aziende 
Denon – Produttore giapponese di materiale tecnologico
Denon – Salon, esposizione periodica

Letteratura 
Denon – Pianeta di Guerre stellari

Persone 
Denon – Dominique Vivant, barone

Zoologia 
Denon – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae